Let It Be es el título de una canción, una película y un álbum de estudio de la banda británica de rock The Beatles:

 Let It Be (película);
 Let It Be (álbum);
 Let It Be... Naked;
 «Let It Be» (canción).